

Codici 
 ONY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Olney, Texas (Stati Uniti)

Altro 
 ONY – targa automobilistica del distretto di Nysa (Polonia)